Colonia Santa María puede referirse a:

 Colonia Santa María, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Colonia Santa María, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Colonia Santa María, localidad de la Provincia de La Pampa, Argentina;